Seznam najpogostejših priimkov v Sloveniji.

Seznam
Podatki na dan 1. januar 2019, pridobljeni v bazi osebnik imen in priimkov: SURS-a

Glej tudi 
 seznam najpogostejših priimkov
 seznam najpogostejših osebnih imen v Sloveniji

Zunanje povezave 
 Baza rojstnih imen in priimkov  Statistični urad Republike Slovenije